Jerzy Wacław Lipka (1914–2010) – generał, żołnierz WP i AK
 Jerzy Lipka (1917–1993) – inżynier mechaniki precyzyjnej
 Jerzy Lipka (1937–2011) – twórca ludowy
 Jerzy Lipka (1943–2002) – pisarz science fiction